Hotel kan have flere betydninger:

 Hotel – en bygning med mulighed for overnatning
 Hotel – bogstavet H i NATO's fonetiske alfabet
 Hôtel de Ville – et fransk rådhus.
 Hotel (film) – dansk kortfilm fra 2011 instrueret af Nanna Tange